Казённый дом - куприна 2:

 «Казённый дом» — фильм 1930 года.
 «Казённый дом» — фильм 1989 года.
 «Казённый дом» — газета, издающаяся Федеральной службой исполнения наказаний.